Соревнования по лёгкой атлетике на летних юношеских Олимпийских играх 2014 проходили с 20 по 26 августа в китайском Нанкине на стадионе Нанкинского центра олимпийских видов спорта. Были разыграны 37 комплектов наград (18 среди юношей, 18 среди девушек и один в смешанной эстафете). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1997 и 1998 годов рождения. В каждой дисциплине страну мог представлять только один участник. Общее число спортсменов, участвовавших в легкоатлетическом турнире, было определено квотой МОК и составило 680 человек.

На соревнованиях состоялся дебют легкоатлетической эстафеты 8×100 метров, в которой участвовали смешанные команды, составленные случайным образом из всех участников легкоатлетического турнира Олимпийских игр (бегунов, прыгунов, метателей и ходоков).

Медалисты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей

Юноши

Девушки

Смешанная эстафета 
Новая дисциплина в программе юношеских Игр, смешанная эстафета 8×100 метров, была проведена по завершении личных соревнований 26 августа. Она прошла за пределами основной арены: для этого на городских улицах были специально уложены 9 легкоатлетических дорожек. Эстафета была челночной (участники преодолевали 100-метровую прямую, передавали эстафетную палочку, после чего следующий этап бежал по этой же прямой в обратном направлении). Фиксированные этапы для юношей/девушек отсутствовали (однако в каждой команде было ровно по 4 представителя каждого пола); за нарушения при передаче палочки команда не дисквалифицировалась, ей лишь начислялось штрафное время в 2 секунды. Все участники легкоатлетического турнира юношеских Олимпийских игр случайным образом с помощью компьютерной программы были разбиты на 67 команд, которым были присвоены соответствующие порядковые номера. В финале первой финишировала команда 038, однако из-за наложенного 2-секундного штрафа она опустилась на второе место, а чемпионами стали представители 34-й интернациональной сборной

Медальный зачёт 
Медали в 37 видах лёгкой атлетики распределились между представителями 44 стран-участниц и трёх интернациональных команд. Победу в неофициальном зачёте по итогам легкоатлетического турнира Игр праздновали хозяева соревнований.

Примечания

Ссылки 
 

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2014
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Китае